Puchar Narodów Afryki 1978 był jedenastą edycją tego turnieju. Mecze rozgrywano na boiskach Ghany. Zasady turnieju zmieniły się w stosunku do poprzedniej edycji. Powrócono do koncepcji półfinałów i finałów, po rundzie zasadniczej. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy, po cztery drużyny w każdej. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Ghany, drugie zaś reprezentacja Ugandy.

Reprezentacje Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Mali, zostały, z nieznanych przyczyn, zdyskwalifikowane w drugiej rundzie eliminacji do turnieju. Burkina Faso, która została pokonana przez piłkarzy Wybrzeża Kości Słoniowej w pierwszej rundzie eliminacji, zajęła miejsce tej drużyny i wzięła udział w finale turnieju.

Eliminacje i uczestnicy

Uczestnicy

Przebieg turnieju

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Strzelcy 
3 bramki
  Opoku Afriyie
  Segun Odegbami
  Philip Omondi

2 bramki
  Acila
  George Alhassan
  Ben Aziza
  Kisitu
  Abdul Razak

1 bramka
  Adekiye
  Christian Chukwu
  Martin Eyo
  Hien
  Kaabi
  Kapita
  Willie Klutse
  Koita
  Labidi
  Mamounoubala
  Mohammed
  Musenze
  Nasur
  Nsereko
  B.Phiri
  P.Phiri
  Semwanga

Puchar Narodów Afryki
1978 w piłce nożnej
Piłka nożna w Ghanie
1978 w Afryce